FORTIS Championships 2006 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на закрытых хардовых кортах.

Турнир-2006 является 11-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 2-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Люксембурге с 25 сентября по 1 октября 2006 года. Турнир продолжал осеннюю серию соревнований WTA в Европе в том сезоне.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Елена Дементьева (№ 6 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Открытый чемпионат Люксембурга по теннису
 WTA Тур 2006
 WTA 2-я категория
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Люксембург
Теннис
Сентябрь 2006 года
Октябрь 2006 года
2006